Mousson ist

 eine französische Gemeinde in Lothringen, siehe Mousson
 ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Cher, siehe Mousson (Cher)

Mousson ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Albert Mousson (1805–1890), Schweizer Physiker
 Dietrich von Mousson († 1102/1105), Graf von Mousson, Altkirch und Pfirt aus dem Haus Scarponnois
 Jean-Marc Mousson (1776–1861), Schweizer Politiker und Beamter; von 1803 bis 1830 der erste Bundeskanzler der Schweiz
 Johann Heinrich Emanuel Mousson (1803–1869), Bürgermeister des Kantons Zürich (1840–1845) und Stadtpräsident von Zürich (1863–1869)
 Ludwig von Mousson (1042/71 bezeugt; † 1073/76), Herr von Mousson im Scarponnois; wird 1042 als castellanus  von Montbéliard, Altkirch  und Pfirt bezeichnet
 Pierre Mousson SJ (1559–1637), französischer Jesuit, Rhetorikprofessor und Tragödiendichter

Siehe auch:
 Pont-à-Mousson (deutsch Moselbrück), lothringische Kleinstadt
 Kanton Pont-à-Mousson, französischer Kanton im Département Meurthe-et-Moselle
 Mouson